Katzentalbach und Katzentalgraben sind Gewässernamen:

 Katzentalbach (Eußerbach), linker Zufluss des vor dem Zufluss des Dörenbachs noch Katzenbachs genannten Eußerbachs in der Waldexklave von Gleisweiler vor Eußerthal, beide Ortsgemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Katzentalbach (Katzenbach), linker Zufluss des Katzenbachs (zum  Gerhardsgraben, zur Blies) bei Einöd, Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Katzentalbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Nordheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; mit zwei gleichnamigen Oberläufen bis vor Nordheim

Siehe auch:
 Katzenbach
 Katzental
 Katzentalgraben
 Katzenthal